Кубок Йохана Кройфа 2009 года () — 20-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2008/09 «АЗ» и обладатель Кубка Нидерландов 2008/09 «Херенвен». Встреча состоялась 25 июля 2009 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена». Из-за травм в игре не смогли принять участие игроки «Херенвена» Михаэль Дингсдаг, Герт Аренд Рорда и Арнор Смарасон, из-за дисквалификации пропустили встречу игроки АЗ Грациано Пелле и Гилл Свертс, а Рагнар Клаван по болезни.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2010
Матчи ФК АЗ
Матчи ФК «Херенвен»
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2009 году
Июль 2009 года
События 29 июля
Спортивные соревнования в Амстердаме